Алиса (Элис) Мертон (; , род. 13 сентября 1993, Франкфурт) — немецкая певица ирландского происхождения, автор песен. Мертон получила мировую известность благодаря своему дебютному синглу «No Roots». В настоящее время проживает в Берлине.

Биография 
Алиса Мертон родилась 13 сентября 1993 года во Франкфурте, Германия, в семье ирландца и немки. Семья Мертон часто переезжала из-за того, что ее отец работал консультантом по горным работам. Когда ей было три месяца, Мертон переехала в Коннектикут. Вскоре после этого они переехали в Оквилл, Онтарио, Канада, где она прожила до тринадцати лет, изучая классическое фортепиано и пение. В 13 лет Мертон вернулась в Германию, в Мюнхен, что побудило ее выучить немецкий язык и позволило ей поговорить со своей немецкой бабушкой, которую она видела только один раз в год. Находясь в Германии, Мертон написала свою первую песню и училась в немецкоязычной средней школе, прежде чем ее окончить и переехать в Англию.

В молодости Мертон часто переезжала, живя в Оквилл (Онтарио), Коннектикут, Нью-Йорк, Борнмутe, Лондонe и Берлинe и других городах.. В 2013 году Элис поступила в Университет популярной музыки и музыкального бизнеса в Мангейме, где она получила степень бакалавра в сочинении композиций и песен. Там же она познакомилась с участниками её будущей группы.

Алиса также является левшой.

Карьера 
Впервые Мертон стала известна как певица и композитор альбома «The Book of Nature» группы Fahrenhaidt.

14 ноября 2016 года она получила ежегодную награду в номинации «Акустик поп». Переехав в Берлин, Мертон основала свою собственную звукозаписывающую компанию под названием Paper Plane Records International и в конце 2016 записала песню «No Roots». На написание этой песни Мертон вдохновили бесконечные переезды и мысль о том, что она нигде не чувствует себя как дома. На сайте The Hype Machine и в службе Spotify песня заняла первые строчки чартов и вошла в рекомендации нескольким радиостанциям. 3 февраля 2017 года Алиса записала свой первый мини-альбом «No Roots». Альбом занял второе место в немецких чартах и первое место во французских. Компания Vodafone Germany использовала одноименную песню в одной из своих реклам. Мертон подписала контракт с компанией Mom + Pop Music в августе 2017 для раскрутки в пределах США. Стала победителем награды European Border Breakers Award.

4 августа 2017 года Алиса Мертон выпустила свой второй сингл «Hit the Ground Running» , который также доступен через ее собственный лейбл Paper Plane Records Int. Песня вошла в топ-100 немецкого чарта за первую неделю. Мертон провела выступления по всей Германии, в том числе в первом акте о Боссе и Philipp Poisel. В 2017 году она также появилась на Life Ball в Вене и Lollapalooza Berlin. В начале апреля 2018 года ее сингл «No Roots» попал в Billboard Hot 100 и прозвучал в телесериале «Чёрный список». В том же месяце она выпустила свой третий сингл «Lash out». Ее дебютный альбом «Mint» был выпущен в январе 2019 года и занял второе место в немецком чарте альбомов.

В 2019 году она стала членом жюри в девятом сезоне «The Voice of Germany».

Личная жизнь 
В настоящее время Алиса Мертон проживает в Берлине.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы

Песни

Гостевые выступления

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Немецкой премии авторов музыкальных произведений
Наставники телешоу «The Voice»